Баукер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Баукер, Джуди (род. 1954) — английская актриса кино, телевидения и театра.
 Баукер, Ричард Роджерс (1848—1933) — американский библиотековед, издатель, общественный деятель и редактор.